Différentes personnes ont porté le nom de Duvant :
 Victor Duvant (1889-1963) : gymnaste français ;
 Alfred Duvant : industriel français ;
 Louis Duvant (1883-1979) : industriel français, fils du précédent.